Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1940 года прошёл в Амстердаме и собрал 12 участников. Рейнир Корнелис Келлер выиграл свой седьмой национальный титул.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 16 очков.

 — Вим Рустенбург и Сес Сёйк, 14 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1940 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
1940 год в Нидерландах